Il toponimo Molino Vecchio può riferirsi a:

 Molino Vecchio, ex comune, ora frazione del comune di Marcignago, in provincia di Pavia
 Molino Vecchio, frazione del comune di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino
 Molino Vecchio, frazione capoluogo del comune di Valbrevenna, nella città metropolitana di Genova

Località con la denominazione di Molino Vecchio sono presenti anche nei comuni di San Miniato, Rofrano e Prepotto